Алыбай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Алыбай — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Алыбай — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.